Такахама () — високе узбережжя.

Топоніми 
Такахама — місто в Японії, у префектурі Айті.
Такахама — містечко в Японії, у префектурі Фукуй.

Пересоналії 
Такахама — поширене японське прізвище.